Indianapolis 500 1972 je bila šestinpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 27. maja 1972.

Rezultati

1972 v športu
1972